Tobias Karlsson kan avse:

Tobias Karlsson (friidrottare) – en sprinter född 1974
Tobias Karlsson (dansare) – en dansare född 1977
Tobias Karlsson (handbollsspelare) – en handbollsspelare född 1981
Tobias Karlsson (låtskrivare, musikproducent) – en låtskrivare, musikproducent
Tobias Karlsson (fotbollsspelare) – en fotbollsspelare född 1989
Tobias Karlsson (fotbollsspelare född 1998) – en fotbollsspelare född 1998
Tobias Carlsson – en svensk fotbollsspelare född 1975
Tobias Carlsson (fotbollsspelare född 1995) – en svensk fotbollsspelare född 1995